Dillsboro steht für:
 Dillsboro (Indiana), eine Stadt in Indiana, USA
 Dillsboro (North Carolina), eine Stadt in North Carolina, USA